Alexandra Cassavetes (1965) – attrice e regista statunitense, figlia di John
John Cassavetes (1929-1989) –  attore e regista indipendente statunitense di origine greca
Katherine Cassavetes (1906-1983) – attrice statunitense, madre di John
Nick Cassavetes (1959) – attore e regista statunitense, figlio di John
Zoe Cassavetes (1970) – regista statunitense, figlia di John